Aliprandi est un patronyme italien - dérivé du prénom médiéval italien  - notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1710-1792), compositeur et violoncelliste italien ;
  (1924-2002), évêque catholique italien ;
  (morte en 1529), religieuse italienne, considérée comme bienheureuse par l'Église catholique ;
  (1573-1608), noble italienne ;
  (mort en 1426), noble italien du  ;
  (1824-1914), acteur italien de théâtre ;
 Marcello Aliprandi (1934-1997), réalisateur et scénariste italien ;
  (mort en 1341), condottiere italien du .

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien